Села:
 Острівок — Волинська область, Володимирський район
 Острівок — Волинська область, Камінь-Каширський район
 Острівок — Львівська область, Червоноградський район

Див. також 
 Острівок — місцевість Полтави.